En shogi, Captura de Peón Lateral (横歩取りyokofudori, o simplemente 横歩 yokofu, Peón Lateral) es una apertura de Doble Torre Estática.

Los peones laterales a los que se hace referencia en el nombre son los peones que se adelantan para abrir la diagonal del alfil de ambos jugadores. En esta apertura, este peón es capturado por la torre de un oponente en un gambito. Este es uno de los pocos gambitos en el shogi. El movimiento tiene las características típicas de los gambitos: las negras ganan material con el peón extra, pero en cambio pierden un tempo, en tanto que su torre ahora está fuera de su columna original y se requieren algunos movimientos para maniobrar de manera segura la torre de regreso a la segunda columna. A la vez, las blancas han perdido material pero ahora pueden mover sus piezas más rápido, incluyendo la posibilidad de reingresar un peón para atacar posteriormente en la tercera columna (mientras que las negras no tienen posibilidades comparables de reingresar el peón extra).

Además de esto, si bien las blancas han ofrecido el gambito de peón P3d para la captura, las negras también han ofrecido su propio peón en P7f para la captura, lo que hace de esto un contragambito. Usualmente, las negras aceptan el gambito de peón lateral, mientras que las blancas pueden o no capturar también el peón lateral de las negras, dependiendo de la variante que se juegue.

La apertura de Captura de Peón Lateral es conocida por tener varias variaciones muy marcadas.

El término Captura de Peón Lateral (横歩取) también puede referirse a un joseki no relacionado más antiguo para una posición de Torre Estática jugada contra Torre Central. (Véase Torre Central vs. Peón Lateral.)

Historia 

Si bien la apertura de Peón Lateral no era muy común hace unas décadas, se ha convertido en una de las aperturas de Doble Torre estática más populares entre jugadores profesionales, siendo la segunda apertura más comúnmente utilizada en 2016, así como la apertura de Doble Torre estática más popular del año (véase diagrama adyacente).

La idea de la Captura de Peón Lateral es muy antigua, existiendo registros que muestran que se jugaba ya durante el período Edo (1603-1868). Se cree que el maestro de shogi del período Edo, Ryūsetsu Ōhashi, fue la primera persona en escribir sobre ella. Con todo, entre la era Meiji y el comienzo de la era Shōwa (1868-1930), la captura del peón en la casilla 3d era considerada un mal movimiento para las negras. De ahí el viejo adagio de shogiː 横歩三年の患い (yokofu sannen no wazurai) "Peón lateral (significa) tres años de problemas." En particular, se creía en esa época que si bien la captura era rentable al adquirirse un peón, para las negras significaba que la construcción de la formación se ralentizaría, lo que lo hacía una mala idea.Esta idea comenzaría a cambiar gradualmente en los años de la posguerra. El maestro del Shogi (y eventual Meijin Vitalicio) Yoshio Kimura puso en duda esta perspectiva predominante al obtener un muy alto récord de victorias jugando Captura de Peón Lateral, y pronto la estrategia se popularizó para las negras. (El diagrama adyacente muestra una partida temprana de Captura de Peón Lateral, que Kimura ganó jugando con las negras, usando la variante ☖6. ...P̈eón*2c con un intercambio de alfil por parte de las blancas mientras que las negras jugaron una plata S-7g temprana.) Simultáneamente, se empezaron a desarrollar estrategias para las blancas. Kunio Naitō adoptó activamente la Captura de Peón Lateral (particularmente la variante Alfil-3c), y gracias a su soberbio dominio de la apertura, esta variación recibe el nombre de Combate Aéreo de Naitō. Otros de jugadores de élite de shogi que adoptaron Captura de Peón Lateral fueron Kunio Yonenaga, Makoto Nakahara y Kōji Tanigawa. En el otro extremo, a otros jugadores no les gustaba la Captura de Peón Lateral. En la partida por el título de Ōshō de 1990 contra el entonces poseedor del título, Yoshikazu Minami, quien usualmente no capturaba el peón lateral, el retador Yonenaga comentó a la prensa: "De ninguna manera voy a perder contra un hombre que no capture el peón lateral." Minami le respondió jugando Captura de Peón Lateral en el juego.

Desarrollos excepcionales en la apertura de Captura de Peón Lateral ocurrieron a finales de los años 80. Con la aparición en el mundo del shogi de jugadores de élite como Yoshiharu Habu, Toshiyuki Moriuchi o Yasumitsu Satō (con frecuencia llamada la generación Habu), la investigación sobre la apertura y las estrategias posteriores del medio juego avanzó rápidamente. Como resultado, se establecieron muchas variantes de Captura de Peón Lateral para las negras.

En 1997, Makoto Chūza demostró por primera vez la variante Torre-8e, lo que trajo una novedosa interrupción en la teoría de Captura de Peón Lateral. En tanto retroceder la torre de las blancas a la quinta fila horizontal (Torre-8e) iba en contra de la estrategia convencional hasta entonces, los jugadores profesionales de shogi tuvieron mucho problema a la hora de responder a este movimiento debido a los hábitos del shogi que habían acumulado desde que eran niños, y durante un tiempo la tasa de victorias para las blancas subió inusualmente hasta casi el 70%. Con investigación adicional sobre esta estrategia, Tadahisa Maruyama adoptó con éxito Captura de Peón Lateral al jugar con blancas en sus partidas de clasificación de clase-A para convertirse en un retador al título de Meijin en 1999 y 2000, usando incluso la misma estrategia cuando jugó con las blancas en sus partidas por el título de Meijin.

La investigación ha continuado a lo largo del siglo XXI y se han introducido nuevas variaciones como la variante Rey-5h de Teruichi Aono (Variante de Aono) y la variante Rey-6h de Yūki Sasaki (Variante de Yūki).

Desarrollo inicial 

1. Peón-7f. Las negras abren su diagonal de alfil. Este es el primer movimento más flexible.

Este peón que fue adelantado es el así llamado peón lateral de las negras (横の歩 yoko no fu). Se le denomina lateral ya que la torre blanca puede capturar este peón desde la octava columna (cuando está ubicada en la casilla 8f) moviéndose lateralmente a la séptima columna (es decir, Torre8fx7f).

1... Peón-3d. Las blancas responden abriendo a su vez su diagonal de alfil.

Este es el peón lateral de las blancas.

La apertura del Captura de Peón Lateral típicamente se inicia con ambos jugadores atacando el alfil del otro (si bien son posibles las transposiciones con movimientos posteriores).

2. Peón-2d Peón-8d. Ambos jugadores indican de manera temprana que elegirán una apertura de Torre Estática al adelantar sus peones de torre. De esta manera, es probable que el juego se convierta en una apertura de Doble Torre Estática.

3. Peón-2e Peón-8e. Ambas jugadoras continúan avanzando su peón de torre hasta la fila horizontal 5 (e). Así, aumenta la probabilidad de una partida de Doble Torre Estática.

Más aún, esta configuración del tablero da una fuerte indicación que la apertura es la de Captura de Peón Lateral.

4. Oro-7h. Las negras mueven su oro izquierdo a la séptima columna, protegiendo la casilla 8h de un posible ataque posterior del alfil y protegiendo la casilla 8g en preparación para el intercambio de peones en esa columna a manos de las blancas.

4... Oro-3b. Las blancas hacen un movimiento equivalente al de las negras por las mismas razones.

Las dos jugadoras tienen posiciones simétricas.

Esta posición del tablero es muy sugerente de Captura de Peón Lateral. No obstante, también es posible una apertura de Doble Ataque por las Alas, dependiendo de si alguno de los jugadores realmente captura el peón lateral en los movimientos posteriores. Además, también es posible una apertura de Intercambio de Alfiles con Pérdida de Tempo.

5. Peón-2d. Las negras inician un intercambio de peones en la segunda columna atacando el peón de las blancas.

5... Peónx2d, 6. Torrex2d. Intercambio de peones que saca a los peones en la segunda columna y deja a cada jugador con un peón en mano.

La torre de las negras se ubica en la casilla 2d. Desde esta posición, las negras pueden capturar el peón lateral de las blancas en 3d en movimientos posteriores que llevan directamente a la apertura de Captura de Peón Lateral.

Transposiciones 
La posición de apertura del Captura de Peón Lateral descrita antes se puede alcanzar a través de varias secuencias de movimientos diferentes, algunas de las cuales se muestran a continuación.

La primera transposición recuerda la apertura de Doble Ataque por las Alas, mientras que la tercera transposición es similar al comienzo de una apertura de Intercambio de Alfiles. La segunda transposición tiene similitudes tanto con Double Ataque por las Alas como con Intercambio de Alfiles. La última transposición es otra posibilidad.

Variante sin desarrollo del oro 
4. Peón-2d. Después de que ambos jugadores avanzan sus peones de torre a la fila horizontal media 5 (e), existe una variante en la que las negras atacan inmediatamente por la segunda columna sin la habitual fortificación de oro izquierdo (4. Oro-7h) que se muestra en las líneas principales antes descritas.

Esta posición puede todavía convertirse en una apertura estándar de Captura de Peón Lateral. Con todo, hay otras opciones posibles que difieren del Peón Lateral.

Variantes subsiguientes 

Ante el cambio de peones iniciado por las negras en la segunda columna (movimiento 11), las blancas tienen dos opciones principales.   La más común es que las blancas procedan a hacer a su vez un intercambio de peones en su columna de torre. Esta opción muy probablemente llevará a la apertura de Captura de Peón Lateral. (Véase § Cambio de peones de la octava columna de las blancas más adelante.)

La segunda opción es que las blancas ataquen la torre de las negras con un reingreso de peón en la segunda columna (P*2c). Esta opción puede todavía llevar a una apertura de Captura de Peón Lateral y era de hecho la opción preferida anteriormente. (Véase § ☖Peón-2c .) No obstante, el movimiento de reingreso de peón en 2c por parte de las blancas puede llevar también a una apertura de Doble Ataque por las Alas.

Variante ☖6... Peón*2c 

6... Peón* 2c. Las blancas reingresan su peón en mano en la casilla 2c atacando la torre negra, una táctica de peón golpeador.

A continuación, las negras capturarán el peón lateral de las blancas (7. Torrex3d) para esta variante de Captura de Peón Lateral. Con todo, es posible que las negras retrocedan su torre a 2f (Torre flotante) o a 2h (Torre en Retirada) para una variante de Doble Ataque por las Alas. En el caso de una apertura de Doble Ataque por las Alas, Torre en Retirada (7. Torre-2f) es la posición más común en tanto la torre defenderá el peón lateral negro en 7f, que de otra manera podría ser capturado por las blancas si se juega Torre-2h en cambio.

Variantes de cambio de peones en la octava columna blanca (6... Peón-8f 7. Peónx8f Torrex8f) 

6... Peón-8f, 7. Peónx8f Torrex8f. Las blancas cambian su peón de torre en la octava columna.

Este es el movimiento más común para hacer una transición a una apertura típica de Captura de Peón Lateral.

Después de esto, las dos jugadoras tienen dos peones en mano y sus torres están plenamente activadas.8. Torrex3d. Las negras capturan el peón de las blancas en la tercera columna, quedando con tres peones en mano. Ésta es la característica definitoria de las aperturas de Captura de Peón Lateral.Tras la captura del peón lateral de las negras, las blancas tienen varias opciones que determinarán las estrategias de los dos jugadores. La restricción más importante respecto a estas opciones es que las blancas no deben permitir que las negras inicien un intercambio de alfiles con el oro en 3b indefenso. Una opción es que las blancas eviten que las negras inicien un intercambio de alfiles moviendo una pieza a la casilla 3c. Esto incluye el conjunto de estrategias de ☖ Alfil-3c o una estrategia de Caballo-3c. (Ver § Variantes con las blancas bloqueando el cambio de alfil de las negras más adelante.) Otra opción es que las blancas inicien primero un intercambio de alfil, lo que lleva a las estrategias de Doble Captura de Peón Lateral y de Alfil*4e, entre otras. (Ver § variantes de cambio de alfil de blancas más adelante.) Otra opción menor es que las blancas muevan su rey a la casilla 4a, protegiendo al oro en 3b (Ver § ☖8... Rey-4a más adelante).

Hay que tener en cuenta que una apertura de Captura de Peón Lateral no es la única posibilidad a este punto. Las negras también pueden retroceder su torre a 2f o 2h para una apertura de Doble Ataque por las Alas con diagonales de alfil abiertas. Si la torre se retira a 2f, entonces la torre evitará que las blancas jueguen una posición de Captura de Peón Lateral inversa (con Torrex7f) mientras que retroceder la torre a 2h le da a las blancas esta opción.

Error: Permitir el cambio de alfil de las negras 
Una vez que las negras capturan el peón lateral de las blancas, las blancas deben evitar que las negras inicien un intercambio de alfiles. De otra forma, las negras procederán con el intercambio de alfiles, lo que lleva a una trampa que pone a las blancas en una mala configuración con Alfilx2b. Si las blancas recapturan con Platax2b, entonces las negras capturan el oro con Torrex3b+, y si recapturan con Orox2b, entonces negras capturan la plata con Torrex3a+.

Variantes con las blancas bloqueando el intercambio de alfiles de las negras 

Una de las principales opciones de Captura de Peón Lateral es bloquear a las negras para que no inicien un intercambio de alfiles. Para este propósito es posible usar un alfil o un caballo. Bloquear con un alfil es, sin embargo, la variante más popular. Estas estrategias se conocen simplemente como variantes de Alfil-3c y Caballo-3c.

☖8... Alfil-3c 
Usar el alfil para así bloquear a las negras de intercambiar alfiles es la variante principal más común de Captura de Peón Lateral.

☖8... Caballo-3c 
8... Caballo-3c.

Variantes de intercambio de alfiles de blancas (☖8...Alfilx8h) 

8...Alfilx8h+ 9. Platax8h. En lugar de evitar el intercambio de alfiles de las negras, las blancas pueden iniciar el intercambio de alfiles. Este movimiento permite a la plata de las blancas permanecer en 3a de forma que siga defendiendo el oro en 3b. (Si las negras hicieran el intercambio de alfil con Alfilx2b+, entonces la plata de las blancas se vería obligada a recapturar con Platax2b, dejando el oro en 3b indefenso, lo que permitiría que las negras capturen el oro gratis con Torrex3b+.)Tras el intercambio, las blancas pueden seguir con varias opciones diferentes, entre ellas capturar el peón lateral de las negras (Doble Captura de Peón Lateral), reingresar su peón en 2h y su alfil en 4e (☖Alfil*4e), reingresar su peón en 3h y el alfil en 4d (☖Alfil*4d), y reingresar el alfil en 3c (☖Ataque rápido Alfil*3c).

Doble Peón Lateral (☖9... Torrex7f) 

Esta es la jugada más agresiva de las blancas,  que conduce a un juego muy dinámico.

☖10... Alfil*4e 
La variante ☖ Alfil*4e de Captura de Peón Lateral es una de las variantes que comienza con un intercambio de alfiles iniciado por las blancas (es decir, 8... Alfilx8h+ 9. Platax8h). Lleva el nombre de la posición de reingreso del alfil (la casilla 4e) que hacen las blancas tres movimientos después del intercambio de alfiles.  Antes del reingreso del alfil, se hace un reingreso de peón en la segunda columna para atraer la plata de las negras a 2h (... Peón*2h Platax2h).

☖10... Alfil*4d 

9... Peón*38. 

10. Platax3h.10... Alfil*4d.

☖9... Ataque Rápido Alfil* 3c 
La variante Ataque Rápido Alfil*3c de Captura de Peón Lateral (横歩取り急戦☖３三角) hace que las blancas reingresen su alfil a 3c justo después de realizar el intercambio de alfiles. 

No debe confundirse con la variante Alfil-3c de la línea principal más común, que no intercambia los alfiles primero. (Véase: Captura de Peón Lateral Alfil-3c.)

☖8... Variante Rey-4a 
Si bien las estrategias de Captura de Peón Lateral más comunes evitan ataques contra el oro indefenso de las blancas en 3b, ya sea impidiendo que las negras hagan un intercambio de alfil o haciendo que las blancas hagan el intercambio de alfil primero, la variante Rey-4a mueve el rey a la cuarta columna protegiendo directamente el oro en 3b. Con este posicionamiento, las blancas no tienen que evitar que las negras hagan el intercambio de alfiles en primer lugar.

La variante Rey-4a es una variante antigua que se jugaba en el siglo XIX. Sin embargo, es muy poco común en la actualidad, aunque fue usada algunas veces por jugadores profesionales en 2016 y 2017. La estrategia es descrita en el libro de Iijima (2014) sobre variantes de Ataque Rápido (超急) del Captura de Peón Lateral.

☖8... Variante Torre-8b 

Otra respuesta a la amenaza de alfil de las negras es que las blancas retiren su torre de regreso a su campamento en la fila horizontal 2 (... Torre-8b). Con la torre regresada a su casilla inicial, puede proteger la plata y/o el oro en la fila horizontal 2 haciendo que el ataque del alfil negro sea inútil.

☖8... Variante Rey-4b

Captura de Peón Lateral Inverso 

Si bien son las negras usualmente las que capturan el peón lateral, también es posible que las negras rechacen el gambito de peón lateral de las blancas, lo que permite a las blancas la posibilidad de capturar el peón lateral de las negras, resultando en una apertura de Captura de Peón Lateral Inversa (逆横歩取りgyaku yokofudori o 後手横歩取りgote yokofudori). Típicamente, las negras lo hacen avanzando un peón de borde en vez de capturar el peón lateral de las blancas. Después del avance del peón de borde, las blancas pueden decidir capturar el peón lateral de las negras, llevando a una posición de Captura de Peón Lateral con los lados de blancas y negras invertidos (con el avance de peón de borde extra de las negras). 

Esto se puede hacer si las negras prefieren las líneas jugadas usualmente por las blancas o si las negras planean explotar las ramificaciones de jugar con las blancas con un avance de peón de borde extra o simplemente para producir un efecto psicológico.

En partidas profesionales, estas posiciones son poco comunes y a menudo llevan a variantes de Doble Ataque por las Alas.

Posiciones de Captura de Peón Lateral Inversa también son posibles si las negras mueven en cambio al rey.

Ejemplo de partida 

Tatsuya Sugai vs Masataka Gōda Meijin el 17 de enero de 2018 en torneo clasificatorio.

Véase también 

 Doble Captura de Peón Lateral
 Torre estática

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Videos de YouTube de HIDETCHI:
 Captura de peón lateral n. ° 1
 Captura de peón lateral n. ° 2
 Captura de peón lateral n. ° 3
 Captura de peón lateral: Estrategia # 1 de Peón*3h
 Aperturas Shogi del blog del jugador profesional Akira Nishio:
 Captura de peón lateral (1)
 Captura de peón lateral (2)
 Apertura básica de Shogi de Yamajunn: Yokofutori
 Shogi Shack: Yokofu Dori 1
 Apertura de Shogi:
 Captura de peón lateral: Apertura común
 Captura de peón lateral: Estrategia Rey-5h
 Otro sitio más de Shogi:
 Captura de peón lateral: conceptos básicos
 Captura de peón lateral: △ Variante Peón2c

Shōgi